Квартал — четверта частина року
 Квартал — фрагмент території міста, обмежений вулицями або адміністративними границями з усіх сторін
 Квартал кадастровий — компактне об'єднання земельних ділянок у населеному пункті, яке обмежене інженерними спорудами або природними межами. Сукупність кварталів у населеному пункті об'єднується у кадастрову зону
 Квартал лісовий — це частина лісу, відмежована просіками або природними рубежами (річками, ущелинами, гірськими хребтами), постійна облікова і господарська одиниця в лісі
 Квартал вечірній — творче об'єднання, метою якого є виробництво шоу-проектів та розважальних програм
 Квартал (ОЗГ), ґето — терени промислу оргзлочинності
 Квартал (гурт) — радянський і російський рок-гурт
 Квартал (супермаркет) — мережа супермаркетів в північній частині України.

Див. також 
 Кварта
 Чверть